Большая скуловая мышца () начинается от наружной поверхности скуловой кости. Часть мышечных пучков является продолжением круговой мышцы глаза. Направляясь вниз и медиально, скуловая мышца вплетается в круговую мышцу рта и кожу угла рта.

Функция 

Оттягивает угол рта кверху и латерально, причём носогубная складка сильно углубляется. При таком действии мышцы лицо становится смеющимся, поэтому большая скуловая мышца является по преимуществу мышцей смеха.

Примечания 

Мышцы головы